Olivet se poate referi la:

Locuri
Franța
 Olivet, Loiret 
 Olivet, Mayenne

SUA
 Olivet, Illinois
 Olivet, Kansas
 Olivet, Michigan
 Olivet, New Jersey
 Olivet, South Dakota
 Olivet, Wisconsin
 Mount Olivet, Kentucky

Alte sensuri
 Olivet College din Olivet, Michigan
 Olivet University din San Francisco, California
 Olivet Nazarene University din Bourbonnais, Illinois